Kohorta Osijek - navijačka skupina NK Osijeka
Kohorta (vojska) - starorimska vojna postrojba
Kohorta (statistika) - skupina pojedinaca sa zajedničkom osobinom
 skupina ljudi koji zajedničkim radom teže postizanju akademskog naslova